Симуля́ция (от  — видимость, притворство):
 Симуляция — создание видимости болезни или отдельных её симптомов человеком, не страдающим данным заболеванием.
 Симуляция — понятие постмодернистской философии, фиксирующее феномен тотальной семиотизации бытия вплоть до обретения знаковой сферой статуса единственной и самодостаточной реальности.
 Симуляция — действие («нырок»), которое совершает игрок для обмана судьи с целью получения незаслуженного игрового преимущества.
 Симуляция (жарг., калька c ) — имитация какого-либо физического процесса при помощи искусственной (напр., механической или компьютерной) системы. Также используется перевод «имитационное моделирование».

См. также 
 Симулянт
 Имитация
 Моделирование
 Симулякр